

Patronyme 

Famille :
 Les membres de la famille Marbot.

Personnalités :
 Alfred Marbot (1812-1865), maître des requêtes, uniformologue et peintre français ;
 Adolphe Marbot (1781-1844), général français ;
 Benoît Marbot (né en 1961), dramaturge et metteur en scène de théâtre français ;
 François-Achille Marbot (1817-1866), gouverneur intérimaire et ordonnateur de La Réunion ;
 Jean-Antoine Marbot (1754-1800), homme politique et général français ;
 Marcellin Marbot (1782-1854), général français ;
 Charles Marbot (1847-1912), commissaire de la Marine française.

Pseudonyme 

 Rolf Marbot (1906-1974), compositeur, pianiste et éditeur de musique français d'origine allemande.

Littérature 

 Les Mémoires du Général Marbot, les mémoires d'un militaire français de l'épopée napoléonienne ;
 Sir Andrew Marbot, le roman biographique d'un personnage littéraire.

Toponyme 

 Place Marbot, une place dans la commune de Beaulieu-sur-Dordogne en France ;
 Avenue des Généraux Marbot, une avenue dans la commune d'Altillac en France ;
 Hôtel Marbot, un château dans la commune de Tulle, siège du Conseil départemental de la Corrèze en France ;
 Lac Marbot, un lac dans la municipalité de la Baie-James au Canada ;
 Marbot, ancien nom de la localité de Tarik Ibn Ziad en Algérie.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme